Beinwil (Freiamt), gemeente en plaats in het Zwitserse kanton Aargau, district Muri.
 Beinwil am See, gemeente en plaats in het Zwitserse kanton Aargau, district Kulm.
 Beinwil (Solothurn), gemeente en plaats in het Zwitserse kanton Solothurn district Thierstein.